Strzyża – struga w Gdańsku, dopływ Martwej Wisły.
 Strzyża – dzielnica administracyjna Gdańska.
 Strzyża Dolna – obszar w Gdańsku w dzielnicy Wrzeszcz.
 Strzyża Górna – obszar w Gdańsku w dzielnicach Strzyża i Wrzeszcz.